rękojeść – część ręcznego narzędzia

Anatomia:
 rękojeść (manubrium) – część szczęk u wrotków
 rękojeść (manubrium) – nasadowy człon widełek skokowych skoczogonków
 rękojeść (manubrium) – apodema w genitaliach samców pcheł
 rękojeść młoteczka (manubrium mallei) – część młoteczka w uszach
 rękojeść mostka (manubrium sterni) – przednia (górna) część mostka kręgowców

Przypisy